1883 – (MDCCCLXXXIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo
 1883 a.C. – anno del XIX secolo a.C.
 1883 – numero naturale
 1883 – miniserie televisiva statunitense western del 2021
 1883 Rimito – asteroide della fascia principale del sistema solare